Termin  ima više značenja.

 Hidroperoksidna dehidrataza, enzim
 -{Data General AOS}-, operativni sistem